Разін — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Разін Степан Тимофійович — ватажок

 Разін Альберт Олексійович — облився бензином і влаштував акт самоспалення перед будівлею місцевої Державної ради
 Разін Андрій Олександрович — російський політик — менеджер, співак і музичний продюсер, співак, творець студії «Ласкавий травень», найбільш відомий по роботі з групою «Ласковый май».
 Разін Віктор Юхимович — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу
 Разін Геннадій Вікторович — український хокеїст, захисник.